Поташевка

 Поташевка — приток Вопши в Даниловском районе Ярославской области.
 Поташевка — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.